Cet article présente les épisodes de la seconde saison de .

Personnages 

Amy Childs
Jess Wright
Mark Wright
Lauren Goodger
Harry Derbridge
Chloe Sims
Joey Essex
James « Arg » Argent
Lydia Rose Bright
Kirk Norcross
Sam Faiers
Lucy Mecklenburgh
Maria Fowler
Lauren Pope
Billie Faiers
Patricia « Nanny Pat » Brooker

Nouveaux venus 

Chloe Sims
Gemma Collins
Debbie Douglas
Carol Wright
Mick Norcross
Joey Essex

Liste des épisodes

Épisode 1

Épisode 2

Épisode 3

Épisode 4

Épisode 5

Épisode 6

Épisode 7

Épisode 8

Épisode 9

Épisode 10

Épisode 11

Épisode 12

Épisode 13

Épisode 14

Notes et références 

2